Красносі́льське (до 1945 року — Яни-Басалак, Новий Басалак, ) — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.